Вузо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південь від Парижа, 31 км на південь від Орлеана, 60 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 579 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1449,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вузон на сайті французького Національного інституту географії 
 Вузон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вузон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вузон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вузон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер